Indomite – serie animata
Indomite – fumetto